Brygady piechoty (strzelców) noszące numer „6” lub „VI”:

 VI Brygada Piechoty Legionów – Wojsko Polskie II RP (1919-1921)
 6 Lwowska Brygada Piechoty – Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
Ukraińskie:
 6 Brygada Strzelców – Armia Czynna URL
 6 Brygada Piechoty (UHA)